A 2006-os FA Community Shield egy labdarúgó-mérkőzés volt, amelyet a Millennium Stadionban, Cardiffban játszottak 2006. augusztus 13-án, a 2005–06-os FA Premier League bajnok Chelsea és a 2005–06-os FA-kupa-győztes Liverpool között. A Liverpool nyerte a mérkőzést 2–1-re, John Arne Riise és Peter Crouch góljaival, a Chelsea egyetlen gólját az új igazolása, Sevcsenko szerezte.

A mérkőzés az utolsó Community Shield volt, amit a Millennium Stadionban játszottak a Wembley Stadion felújítása alatt. 56 275 néző látogatott ki a mérkőzésre, melyen Martin Atkinson bíráskodott.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 FA Community Shield
 FA Premier League

További információk 
 2006-os Community Shield 2006 a TheFA.com-on

FA Community Shield
Angollabdarugoszuperkupa
A Chelsea FC mérkőzései
A Liverpool FC mérkőzései